Лассе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Орийак-4. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15096.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 16 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 312 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 201 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 138 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 138 активных работали 129 человек (72 мужчины и 57 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 63 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Памятник истории с 1930 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь